Toporzyk ist der Name von zwei Dörfern in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:

 Toporzyk (Mirosławiec) (Langhof)
 Toporzyk (Połczyn-Zdrój) (Bramstädt)